Ухолазките (Forficula) са род насекоми от семейство Forficulidae. Включва около 75 вида.

Видове 

Кожестокрили